Craigieburn bezeichnet 

folgende Orte:
 Craigieburn (Victoria), Ort in Australien
 Craigieburn (Canterbury), Ort in Canterbury, Neuseeland
 Craigieburn (Waikato), Ort in Waikato, Neuseeland
 Craigieburn (Südafrika), Ort in KwaZulu-Natal, Südafrika

folgende Gebirge:
 Craigieburn Range, Gebirgskette in Neuseeland